Ε ε (epsilon) – 5 litera alfabetu greckiego.
Zapożyczone z tej litery
 Ɛ ɛ – zmodyfikowana litera alfabetu łacińskiego i 6 litera alfabetu ewe.
 ɛ – litera stosowana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym IPA, oznaczająca samogłoskę półotwartą przednią niezaokrągloną.

Epsilon jako nazwa 

Strony ujednoznaczniające